Plaats in Indonesië
 Suru (Bantarbolang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Suru (Geyer), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Suru (Dawar Blandong), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Suru (Doko), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Suru (Sooko), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
India
 Suru (rivier), een rivier in India

Estland
 Suru (Estland), een plaats in Estland, gemeente Kuusalu